Курт Нильсен:
  (1924—1986) — датский футболист, тренер сборной Дании с 1976 по 1970 год.
 Нильсен, Курт (1930—2011) — датский теннисист, двукратный победитель турниров Большого шлема.
 Нильсен, Курт (род. 1978) — норвежский певец и музыкант, победитель международного шоу World Idol.